Ри́пус — многозначный термин:
 Рипус — рыба семейства лососёвых: крупная форма европейской ряпушки.
 Рипус — станция Южно-Уральской железной дороги на ветке Кыштым — Пирит.
 Рипус — посёлок, Кыштымский городской округ, Челябинская область, Россия.
 Рипус — название реки Рандозерки в верхнем течении.
 Рипус — озеро в Подпорожском районе Ленинградской области, через которое протекает Рандозерка.